Inma Luna Gallego (Madrid, 1966), es una periodista y escritora española. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, y en Antropología Social y Cultural, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Actualmente cursa estudios superiores de Arte Dramático en la Escuela de Actores de Canarias. 
En su faceta literaria, ha publicado poesía, relato y novela. Sus últimos trabajos artísticos se extienden también a la pintura, donde se centra en la técnica de la acuarela.

Obra

Colaboraciones 
 El cuentacuentos, antología de cuentistas españoles (Nonsoloparole edizioni, Milán)
 Cuentos desterrados (Patrañas ediciones)
 Que mala suerte tengo con los hombres (Editorial Catriel)
 Premios Clarín y Larra (Editorial Universidad Complutense de Madrid)
 Ciudad de Getafe (Editorial Ayuntamiento de Getafe)

Poesía 
 Nada para cenar (LFC Ediciones , Béjar, 2005), obra ganadora del Premio local de Poesía Villa de Leganés 2005.
 El círculo de Newton (Ediciones Baile del Sol, 2007)
 No estoy limpia (Ediciones Baile del Sol, 2011)
 Existir no es otra cosa que estar fuera (L.U.P.I., 2012)  
 Cosas extrañas que sin embargo ocurren (Cangrejo pistolero, 2013)  
 Divina (Baile del Sol, 2014)
 Un vago temblor de rodillas en el corazón (Editorial Crecida, 2015)
 Desde las entrañas (Baile del Sol, 2017)
 Edificio Nautilus/Edifício Nautilus (Poesia a Sul, Portugal, 2019)
 Edificio Nautilus (Baile del Sol, 2020)
 La piel es quien mejor lo entiende (Tigres de papel, 2021)

Antologías 
 Voces del extremo (Fundación Juan Ramón Jiménez, 2005)
 De ronda en ronda, antología itinerante de poetas españoles en México (Ediciones del ermitaño, México D.F. y Baile del sol, Tenerife, 2007)
 23 pandoras, poesía alternativa española (Baile del sol, 2009)
 Os días de amor. Um poema para cada día do ano (Ministèrio dos Livros, Portugal, 2009)
 Mujeres cuentistas, antología de relatos (Baile del sol, Tenerife, 2009)
 La manera de recogerse el pelo, generación bloguer (Bartleby Editores, 2010)
 Mujeres en su tinta (Editorial Atemporia & UNAM, México 2010 y A Fortiori 2012) 
 Poetas en tiempos de crisis (Bartleby 2014)
 Disidentes, antología de poetas críticos españoles (La oveja roja, 2015)

Narrativa 
 Las mujeres no tienen que machacar con ajos su corazón en el mortero (Baile del Sol, 2008)
 Mi vida con Potlach (Tenerife, 2013)

Otros 
Otro de sus intereses es el mundo de la gastronomía, por este motivo colaboró con el cocinero Carlos Maldonado en la redacción del libro "Cocinando la calle con Carlos Maldonado" publicado en la editorial Baile del Sol en 2016. 

También ha hecho incursión en el mundo del cine y de la fotografía, siendo guionista y codirectora del cortometraje La vida en común, premio nacional de guiones La noche del cazador, 2008; creadora de la exposición de fotografías y palabras "Palestina y Nicaragua, crónicas afectivas", que ha sido expuesta en Madrid y Tenerife; autora de los poemas para la exposición "Sueños" del fotógrafo Rafa Martín, expuesta en Madrid en 2006. 

Su obra se ha publicado en revistas como Alex Lootz, Minguante, La hamaca de lona, Piedra del molino, Sulscrito, Nayagua, Luke, Poesmash (Vinalia Trippers, 2207), Versos, 12 Rounds (Ediciones del satélite), The Children's Book of American Birds (Ed. Leteo) y El Zoco, entre otras.

Bibliografía 

 Referencias
Escritoras de España
Españolas del siglo XXI
Escritores de España del siglo XXI
Nacidos en Madrid

2. https://librujula.publico.es/tag/inma-luna/

3. https://narrativabreve.com/2014/02/entrevista-a-inma-luna.html